Фоминская — название населённых пунктов в России:
 Фоминская — деревня в Вельском районе Архангельской области;
 Фоминская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области;
 Фоминская — деревня в Коношском районе Архангельской области;
 Фоминская — деревня в Белослудском сельском поселении Красноборского района Архангельской области;
 Фоминская — деревня в Пермогорском сельском поселении Красноборского района Архангельской области;
 Фоминская — деревня в Ровдинском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области;
 Фоминская — деревня в Никольском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области;
 Фоминская — деревня в Бабаевском районе Вологодской области;
 Фоминская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Фоминская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Коленгское сельское поселение
 Фоминская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Морозовское сельское поселение
 Фоминская  — деревня в Вожегодском районе Вологодской области
 Фоминская — деревня в Тотемском районе Вологодской области;
 Фоминская — деревня в Карелии.

См. также 
 Фомин
 Фомина
 Фоминка
 Фоминки
 Фомино
 Фоминовка
 Фоминский
 Фоминское